Carnota kan syfta på följande platser:

Portugal 

 Carnota (freguesia i Portugal), Lissabon, Alenquer,

Spanien 

 Carnota (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Carnota (kommun i Spanien, Galicien, Provincia da Coruña, lat 42,85, long -9,13), 

Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar